Molekulska formula -{C21H26NO3}- se može odnositi na:

 Mepenzolat
 Metantelin
 Poldin